SDL International — британская компания, занимающаяся переводами, локализацией, а также разрабатывающая системы автоматизированного перевода. Штаб-квартира — Мейденхед (Великобритания). Основной программный продукт — система SDLX. В июне 2005 года SDL International приобрела Trados и включила этот продукт в объединённый пакет SDL Trados.

Имеет множество представительств в Европе, Азии и Америке. С 2005 года имеет представительство в России (Санкт-Петербург).

Ссылки 
 Официальный сайт 

Компании Великобритании
Локализационные компании
Автоматизированный перевод